
Улица Бу́ртниеку () — улица в Видземском предместье города Риги, в микрорайоне Тейка. Ведёт от улицы Айзкрауклес до улицы Иерикю.

На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие, 2 полосы движения. Общая длина улицы составляет . Общественный транспорт по улице Буртниеку не курсирует, но на улице Бикерниеку есть остановка «Burtnieku iela».

История 
Улица Буртниеку появилась в 1929 году при застройке жилого района «Savs stūrītis» () и названа в честь средневекового . Переименований улицы не было. Малоэтажная застройка улицы сложилась в межвоенный период; многоэтажные здания 1960-х годов и более позднего времени.

Примечательные здания 
 Жилой дом № 21 (постройки 1939 г.) является охраняемым памятником архитектуры местного значения.

Прилегающие улицы 
Улица Буртниеку пересекается со следующими улицами:

Примечания

Литература 
 R. Zalcmanis, B. Pētersons, I. Pētersone, I. Sīpola. Rīgas ielas. 2. sējums. — Rīga: SIA Drukātava, 2008. — ISBN 978-9984-798-39-4.

См. также 
 Буртниеку

Улицы Тейки